

Toponyme 

 Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie ;
 Héry-sur-Alby, Haute-Savoie ;
 Alby, l’ancienne orthographe de Albi, Tarn ;
 Alby, un village sur l’île Öland (Suède) ;
 Alby, une localité de Ånge (Suède).

Patronyme 

 Amédée Alby (1862-1942), ingénieur français ;
 François Antoine Alby dit Ernest Alby, (1809-1869), écrivain français ;
 Henri Alby (1858-1935), général français ;
 Marc François Alby (1778-1853), homme politique français ;
 Pierre Alby (1921-1998), ingénieur français.

Pseudonyme 

 François Antoine Alby (1809-1869), écrivain français.